Нейже Діас виграла титул, перемігши у фіналі Беттіну Фулько з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (півфінал)
  Беттіна Фулько (фінал)
  Маріана Перес-Рольдан (півфінал)
  Нейже Діас (переможниця)
 n/a
  Сандра Вассерман (чвертьфінал)
  Іва Бударжова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Одиночний розряд